Příjmení Klimov () má více nositelů:

 Elem Klimov (1933–2003), sovětský filmový režisér a scenárista
 Konstantin Klimov (1951–1982), sovětský ruský hokejový útočník
 Vladimir Jakovlevič Klimov (1892–1962), ruský konstruktér leteckých motorů

související
 Klimov (společnost), ruský výrobce turbohřídelových  motorů